Абегг () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Абегг, Елизавета (1882—1974) — немецкий педагог и член немецкого Движения Сопротивления. 
 Абегг, Иоганн Фридрих (1765—1840) — немецкий богослов.
 Абегг, Рихард (1869—1910) — немецкий химик, основоположник электронных представлений о валентности.
 Абегг, Юлиус Фридрих Генрих (1796—1868) — немецкий криминалист, специалист в области уголовного и уголовно-процессуального права.